Финал Кубка Нидерландов по футболу 1925 — двадцать третий официальный финальный матч Кубка Нидерландов по футболу. Данный поединок венчал розыгрыш сезона 1925 и состоялся 1 июня 1925 года на стадионе клуба  в Утрехте. В решающем противостоянии сошлись клубы  (Роттердам) и  (Зандам). Победителями в этой встрече стали футболисты из Зандама, разгромившие своих оппонентов со счётом 1:5.

Путь к финалу

«Ксерксес»

ЗФК

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
Вр — вратарь; Защ — центральный защитник; ПЗ — полузащитник; Нап — нападающий.

Источники 

1925
Футбол в Европе в 1925 году
События 1 июня
Июнь 1925 года
Спорт в Нидерландах в 1925 году
Спортивные соревнования в Утрехте